L'Índex de Llibertat Econòmica és un índex i una classificació anuals creats per la Fundació Heritage i The Wall Street Journal per mesurar el grau de llibertat econòmica a les nacions del món. Els creadors de l'índex van prendre un enfocament similar a La riquesa de les nacions, d'Adam Smith: «les institucions bàsiques que protegeixen la llibertat dels individus per obrar en el seu propi interès econòmic resulten en una major prosperitat per la societat en general».

Estats no classificats

Referències 

Índexs econòmics
Economia internacional